Selentsche (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Selentsche (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Selentsche (Terebowlja)